Eberhard Georgii ist der Name folgender Personen:

* Eberhard August Georgii (1700–1742), württembergischer Jurist und Syndikus
 Eberhard Friedrich von Georgii (1757–1830), württembergischer Obertribunalpräsident
 Eberhard Heinrich Georgii (1765–1841), württembergischer Obertribunaldirektor
 Eberhard Emil von Georgii-Georgenau (1848–1927), württembergischer Genealoge